Richard Hall (ur. 1971) – jamajski bokser
 Richard Hall (ur. 1984) – brytyjski żużlowiec